Il gruppo del tantalcarbide è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo del tantalcarbide 
 Khamrabaevite
 Niobocarbide
 Tantalcarbide

Note 

Tantalcarbide